Bársony Péter (1975) brácsaművész
Bársony Péter (1928-2008) hangmérnök